Сорозеро — озеро в России, располагается на территории Белозерского района Вологодской области.

Площадь водной поверхности озера равняется 1,72 км². Уровень уреза воды находится на высоте 140 м над уровнем моря. Площадь водосборного бассейн озера составляет 15,2 км².

Код объекта в государственном водном реестре — 08010200311110000004004.

Примечания 

Бассейн Шексны
Озёра Белозерского района Вологодской области